Каролино Анаја има више значења:

 Каролино Анаја (Чакалтијангис), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Каролино Анаја (Чиконтепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Каролино Анаја (Хесус Каранза), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Каролино Анаја (Мијаватлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Каролино Анаја (Мисантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Каролино Анаја (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Каролино Анаја (Аламо Темапаче), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Каролино Анаја, Еспина Бланка (Тлалнелхуајокан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Каролино Анаја (Успанапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику